Колин Уайт(; род. 30 января 1997, Бостон) — американский хоккеист, нападающий клуба «Флорида Пантерз» и сборной США по хоккею.

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 2015 года был выбран в 1-м раунде под общим 21-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Он продолжил свою карьеру, выступая за команду Бостонского колледжа, по итогам первого сезона он был включён в команду новичков Востока.

После двух сезонов на студенческом уровне перешёл в фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторз». 2 апреля 2017 года подписал с «Оттавой» трёхлетний контракт новичка. Дебютировал в НХЛ 3 апреля в матче с «Детройтом», в котором «Оттава» проиграла по буллитам со счётом 5:4.

6 февраля 2018 года в матче с «Нью-Джерси Девилз» забросил свою первую шайбу, который «Оттава» выиграла со счётом 5:3.

21 августа 2019 года подписал с «Оттавой» новый шестилетний контракт. Пропустив много игр из-за травмы и восстановления после травмы, а также неоправданных надежд в июле 2022 года его контракт был выкуплен «Оттавой» и 13 июля 2022 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с клубом «Флорида Пантерз».

Международная 
В составе юниорской сборной играл на ЮЧМ-2015, на котором американцы стали чемпионами мира.

В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2016 и МЧМ-2017; в 2016 году завоевал бронзу, а в 2017 году стал чемпионом мира, став при этом лучшим по заброшенным шайбам в команде, но вторым по набранным очкам.

Играл за сборную США на ЧМ-2018 и ЧМ-2019, став в 2018 году бронзовым призёром.

Игровая статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Бостон Колледж Иглз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Белвилл Сенаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»